Orlyn peut faire référence à :

Patronyme 

Robyn Orlin, la danseuse et chorégraphe sud-africaine de danse contemporaine

Personnage fictif 
Orlin, le personnage de Stargate

Prénom 
 
Patronyme sud-africain
Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom bulgare
Homonymie de prénom